Karl Erdmann ist der Name folgender Personen:

* Karl Erdmann (Radsportler), deutscher Radrennfahrer und Hochradfahrer 
 Karl Dietrich Erdmann (1910–1990), deutscher Neuzeithistoriker
 Karl Eduard Erdmann (1841–1898), deutsch-baltischer Rechtswissenschaftler
 Karl Gottfried Erdmann (1774–1835), deutscher Mediziner und Botaniker
 Karl-Heinz Erdmann (* 1956), deutscher Geograph
 Karl Otto Erdmann (1858–1931), deutscher Sprachwissenschaftler 

Siehe auch:
 Carl Erdmann (1898–1945), deutscher Mittelalterhistoriker